Cumandá bezeichnet:

 Kanton Cumandá, Kanton in der Provinz Cotopaxi, Ecuador
 Cumandá (Chimborazo), Stadt und Parroquia urbana im Kanton Cumandá, Provinz Cotopaxi, Ecuador 
 Cumandá (Morona Santiago), Parroquia rural im Kanton Palora, Provinz Morona Santiago, Ecuador
 1879 erschienener Roman des ecuadorianischen Schriftstellers Juan León Mera